Сулејман Купусовић (Кладањ, 7. април 1951 — Сарајево, 15. август 2014) је био југословенски и босанскохерцеговачки редитељ.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Отац и неки важни људи (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Ој, животе (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Мула Мустафа Башескија (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Догађај на другом перону (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Теверсенове бајке (ТВ серија)|| /
|-
| 1978. || Прича о кмету Симану (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Заједно (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Веселин Маслеша (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Мемоари породице Милић (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || Виза за будућност: Новогодишњи специјал || /
|-
| 2002 2003. || Виза за будућност (ТВ серија)|| /
|-
| 2009. || Жене с броја 13 (ТВ серија)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Умрли 2014.
Босанскохерцеговачки редитељи
Југословенски глумци
Кладањци